Nejdek bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Nejdek, Stadt im Okres Karlovy Vary
Nejdek, Ortsteil von Bělotín
Nejdek (Lednice), Ortsteil von Lednice